Групповая гонка среди мужчин на Чемпионате Европы по шоссейному велоспорту прошла 6 августа 2017 года.  Дистанция составила 241,2 км. Для участия в гонке были заявлены 149 гонщиков из 31 страны. На старт вышел 141 спортсмен, из которых финишировало 125.

Титул чемпиона Европы  завоевал норвежский велогонщик Александер Кристофф, показавший время 5ч 41' 10". Второе место занял итальянец Элиа Вивиани, третье — велогощик из Нидерландов Морено Хофланд, показавшие одно время с победителем.

Участники 
Согласно квотам Европейского велосипедного союза, национальным сборным были предоставлены следующие номера для участия в гонке

Результаты

Российские участники

Ссылки 
 Чемпионат Европы по шоссейному велоспорту 2017 Мужчины Элита Групповая гонка на сайтах статистики•  CQranking •  Cycling Archives •  ProCyclingStat •  FirstCycling